Cevizli sucuk  o Churchkhela  és un dolç de fruites comú a Turquia i els països del Caucas fet amb most de raïm i nous. El nom turc cevizli sucuk significa "sucuk (un embotit turc) amb nous".

Vegeu també 
 Pestil

Referències 

Conserves a base de fruita
Cultura de Geòrgia
Gastronomia d'Armènia
Postres i dolços de Turquia